Ошмянцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ошмянцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Ошмянцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Ошмянцы — деревня в Минский район Минской области.